Frauchen steht für:

 Frauchen (Hundehalterin)

Siehe auch:
 Frauchen und die Deiwelsmilch (deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2014)